Leidesdorf ist der Familienname folgender Personen:

 Maximilian Leidesdorf (1816–1889), österreichischer Psychiater
 Maximilian Joseph Leidesdorf (1787–1840), österreichischer Komponist und Musikverleger